Змагання з тріатлону серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 20 серпня у Форті Копакабана. Взяло участь 55 спортсменок з 31 країни.

Результати

Примітки